El Comienzo es el primer álbum del cantante de Reguetón colombiano Wilson Way, lanzado el 28 de abril de 2008, Para su álbum El Comienzo, el artista graba canciones en reguetón, rap, Reggae y R&B

Lista de canciones 
 Edición estándar
Todas las canciones escritas y compuestas por Wilson Caro Rodríguez,

Referencias

Álbumes de 2008
Álbumes de reguetón
Álbumes de rap